Maria da Assunção Ana Joana Josefa Luisa Gonzaga Francisca de Assis Xavier de Paula Joaquina Antónia de Santiago de Bragança (ur. 25 czerwca 1805 w Queluz, zm. 7 stycznia 1834 w Santarém) – infantka portugalska.

Urodziła się jako piąta córka (ósme spośród dziewięciorga dzieci) następcy tronu Portugalii, infanta Jana (od 1816 króla Jana VI) i jego żony Karoliny Joachimy Burbon. W państwie tym panowała wówczas jej babka Maria I. Starszymi braćmi infantki Marii da Assunção byli m.in. przyszły król Portugalii Michał I Uzurpator i przyszły cesarz Brazylii Piotr I (także krótko król Portugalii jako Piotr IV).

Zmarła niezamężnie i bezpotomnie. Została pochowana w klasztorze São Vicente de Fora w Lizbonie.

Bibliografia 
 LEO Leo's Genealogics Website 
 O Portal da História
 GeneAll.net 
  
 Almanach Gotajski 
  

Dynastia Bragança
Urodzeni w 1805
Zmarli w 1834
Odznaczeni Orderem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z Vila Viçosa